Hästskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hästskär, Sastmola, Satakunta, 
 Hästskär, Iniö, Åboland, 
 Hästskär (vid Norrskata, Korpo), Åboland, 
 Hästskär (vid Kittuis, Korpo), Åboland, 
 Hästskär (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Hästskär, Nagu, Åboland, 
 Hästskär, Hangö, Nyland,

Åland 

 Hästskär (Seglinge, Kumlinge, Åland), 
 Hästskär (norr Kökar, Åland), 
 Hästskär (söder Kökar, Åland), 
 Hästskär (Föglö, Åland), 
 Hästskär (Vårdö, Åland), 
 Hästskär (Enklige, Kumlinge, Åland), 
 Hästskär (Brändö, Åland), 
 Hästskär (Eckerö, Åland), 
 Hästskär (Lemland, Åland),

Se även
Hästskäret
Hättskär
Stora Hästskär
Lilla Hästskär
Långa Hästskär
Hästskärs fjärden

Robotskapade Finlandförgreningar